Deux navires de la Royal Navy portent le nom de HMS Cotswold :
 le  était un dragueur de mines de la classe Hunt lancé en 1916 et vendu en 1923 pour être mis au rebut.
 le  était un destroyer de classe Hunt lancé en 1940 et vendu en 1957 pour démolition.

Cotswold